Chaos steht für:
 Chaos, Zustand vollständiger Unordnung
 Chaosforschung, Theorie der Physik
 Chaos (Gattung), Gattung amöbischer Einzeller
 Chaos (Astrogeologie), extraterrestrische Region mit unregelmäßiger, zerklüfteter Oberfläche

Geografische Benennungen:
 Chaos-Gletscher im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 Chaos Reef, Riff im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 (19521) Chaos, Asteroid der Gruppe der Cubewanos

Filme/ Serien:
 Kaos (Film), italienische Literaturverfilmung von den Brüdern Paolo und Vittorio Taviani,1984
 Chaos (1999), japanischer Mystery-Thriller von Hideo Nakata
 Tatort: Chaos, Schweizer TV-Krimi, 2000
 Chaos (2001), französischer Film von Coline Serreau
 Chaos (2005, David DeFalco), US-amerikanischer Horrorfilm von David DeFalco
 Chaos (2005), US-amerikanischer Actionfilm von Tony Giglio
 Chaos (2007), ägyptisch-französisches Filmdrama von Youssef Chahine (Heya fawda)
 Chaos (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie von Tom Spezialy, 2011
 Chaos (2018), österreichisch-syrischer Dokumentarfilm von Sara Fattahi

Weiteres
 The Chaos, Gedicht von Gerard Nolst Trenité (1870–1946)
 Chaos (Roman), ein Roman von David Mitchell
 Chaos! Comics, ein amerikanischer Comic-Verlag
 Chaos (Zeitschrift), eine zwischen 1829 und 1831 von Ottilie von Goethe herausgegebene Zeitschrift
 Chaos (Journal), eine seit 1991 bestehende Fachzeitschrift für nicht-lineare Dynamik, 
 Chaos (Herbert-Grönemeyer-Album), ein Album von Herbert Grönemeyer aus dem Jahr 1993
 Chaos (Kayef-Album), ein Album von Kayef aus dem Jahr 2016
 Operation CHAOS der CIA

Personen:
 Johann Konrad Richthausen Freiherr von Chaos (1604–1663), österreichischer Hofkammerrat, Obersterbmünzmeister, Herr auf Sachsengang und Stifter
 Josephine Chaos, Pseudonym einer deutschen Autorin

CHAOS steht als Abkürzung für:
 Congenital High Airway Obstruction Syndrome, siehe Fetales CHAOS

Siehe auch:
 CAOS
 KAOS
 Erythraeum Chaos
 Iani Chaos